Die Navajo-Klasse ist eine im Bau befindliche Klasse von Schlepp-, Bergungs- und Rettungsschiffen der United States Navy.

Allgemeines 
Die Klasse wurde 2017 zum geplanten Ersatz für die alten Rettungs- und Bergungsschiffe der Safeguard-Klasse (ARS) und die Schlepper der Powhatan-Klasse (ATF) sowie der Edenton-Klasse (ATS) der Coast Guard. Das Flaggschiff der ersten Gruppe von sechs Schiffen, die Navajo, wurde 2019 auf Kiel gelegt. Zwei weitere Schiffe wurden 2020 bestellt. Im Oktober 2021 bekam die australische Werft Austal einen Vertrag über 145 Millionen US-Dollar für den Bau von zwei Schlepp-, Bergungs- und Rettungsschiffen (T- ATS 11 und 12) mit der Option auf bis zu drei zusätzliche T-ATS-Schiffe. Am 23. Juli 2022 wurden zwei weitere Schiffe der Navajo-Klasse bei Austal bestellt.

Die Navajo-Klasse soll unterschiedlichste Aufgaben abdecken. Dazu gehören Bergungs- und Rettungseinsätze, Ölbekämpfung, großflächige Such und Aufklärungsoperationen, Operationen mit Unterwasserdrohnen (UUV) und Drohnen (UAV).

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Militärschiffsklasse (Vereinigte Staaten)
Hilfsschiffklasse